Волколаков — фамилия, образована от слова «волколак» (оборотень, принимающий образ волка). Известные носители:
 Волколаков, Иван Иванович (1883—1964) — рабочий-строитель, Почётный железнодорожник, депутат городского Совета Новосибирска.
 Волколаковс, Янис (1931—2020) — советский и латвийский кардиохирург и преподаватель.